Sint-Godelievekerk (Aalter-Brug)
Sint-Godelievekerk (Beitem)
Sint-Godelievekerk (Brugge)
Sint-Godelievekerk (Heule)
Sint-Godelievekerk (Moerbrugge)
Sint-Godelievekerk (Oostende)
Sint-Godelievekerk (Roeselare)
Sint-Godelievekerk (Westergem)
Sint-Godelievekerk (Wondelgem)

ook abdij 
Sint-Godelieveabdij (Brugge)
Sint-Godelieveabdij (Gistel)

Godelievekerk